Рафаел Надал је освојио турнир по трећи пут. У финалу је победио Роџера Федерера резултатом 6-3, 4-6, 6-3, 6-4.

Носиоци 

  Роџер Федерер (финалиста)
  '''Рафаел Надал (победник)
  Енди Родик (прво коло)
  Николај Давиденко (полуфиналиста)
  Фернандо Гонзалез (прво коло)
  Новак Ђоковић (полуфиналиста)
  Иван Љубичић (треће коло)
  Џејмс Блејк (прво коло)
  Томи Робредо (четвртфиналиста)
  Томаш Бердих (прво коло)
  Ришар Гаске (друго коло)
  Давид Ферер (треће коло)
  Михаил Јужни (четврто коло)
  Лејтон Хјуит (четврто коло)
  Давид Налбандијан (четврто коло)
  Маркос Багдатис ''(четврто коло)

<ol start="17">
 Хуан Карлос Фереро ''(треће коло)
 Хуан Игнасио Чела ''(друго коло)
 Гиљермо Кањас ''(четвртфиналиста)
 Јарко Нијеминен ''(треће коло)
 Дмитриј Турсунов ''(друго коло)
 Марат Сафин ''(друго коло)
 Карлос Моја ''(четвртфиналиста)
 Доминик Хрбати ''(прво коло)
 Робин Седерлинг ''(прво коло)
 Агустин Каљери ''(прво коло)
 Јирген Мелцер ''(друго коло)
 Филип Колшрајбер ''(друго коло)
 Филипо Воландри ''(четврто коло)
 Жилијен Бенето ''(прво коло)
 Флоријан Мајер ''(прво коло)
 Николас Алмагро ''(друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту -{ATPworldtour.com}-

Отворено првенство Француске у тенису 2007.
Отворено првенство Француске у тенису – мушкарци појединачно